De taal Mocoa, beter bekend onder de naam Inga, zie het artikel Inga (taal);
 De stad Mocoa in Colombia, zie het artikel Mocoa (stad).